Гіршфельд Анатолій Мусійович (нар. 1957) — український політик, народний депутат України.
 Гіршфельд Магнус (1868–1935) — відомий німецький лікар єврейського походження.

Див. також 
 Гіршман (значення)
 Гірш